Владисла́в Па́влович Смирно́в (3 декабря 1929, г. Кинешма, Ивановской области, СССР — 10 июля 2020, г. Москва) — советский и российский историк, специалист по истории Франции. Заслуженный профессор Московского университета (2012), лауреат Премии имени М. В. Ломоносова за педагогическую деятельность (2013), кавалер золотой медали «la Renaissance Française» (2015)

В 1953 году окончил исторический факультет МГУ, затем стал аспирантом. С 1957 г. по 2017 г. работал на кафедре новой и новейшей истории исторического факультета МГУ, где прошел путь от ассистента до профессора.

Научная и преподавательская деятельность 
В качестве сферы своих научных интересов В. П. Смирнов избрал историю Франции периода Второй мировой войны. Его кандидатская диссертация, защищенная в 1958 г., была посвящена внутренней политике французских кабинетов в период «странной войны», а докторская — движению Сопротивления во Франции (1972 г.) Первая книга В. П. Смирнова — «Франция во время второй мировой войны» вышла в 1961 г. А вскоре за ней последовала и вторая — «„Странная война“ и поражение Франции» (1963 г.) После защиты докторской диссертации В. П. Смирнов выпустил монографию «Движение Сопротивления во Франции в годы второй мировой войны». В этой работе впервые была представлена общая картина развития движения Сопротивления во Франции, проанализированы основные его проблемы. Широко используя архивные материалы и печать движения Сопротивления, автор подробно рассмотрел деятельность главных группировок Сопротивления, исследовал вопросы идейно-политической и классовой борьбы внутри этого движения. К истории суровых военных лет ученый возвращался много раз. В 90-е годы он опубликовал целую серию статей, материалы к которым были найдены в открывшихся московских архивах. Они позволили В. П. Смирнову дополнить представления о войне и взглянуть по-новому на некоторые её события.

Итоговым трудом по данной теме можно считать книгу «Краткая история Второй мировой войны», опубликованную в 2005 г. В ней В. П. Смирнов в сжатой форме обрисовал главные события войны, дал им взвешенные оценки, привлек внимание читателей к спорным вопросам, которые до сих пор вызывают острые дискуссии.

В. П. Смирнова по праву можно назвать одним из крупнейших в России специалистов по новейшей истории Франции. Как никто другой, он знал историю Франции и её современное состояние. В 1988 г. Владислав Павлович издал обобщающую книгу «Франция: страна, люди, традиции». В ней древнейшая страна Европы представлена во всем её многообразии. Автор коснулся прошлого Франции, поведал о политических традициях и современной политической истории страны, описал многовековые связи России и Франции, а также выступил в роли историка-этнографа, охарактеризовал французский национальный характер. В 2017 году вышла в свет существенно обновленная редакция этой книги под названием «Образы Франции. История, люди, традиции». Это — портрет страны на фоне эпохи. Он складывается из многих отдельных черт, отразивших память французов о великом прошлом и поиск ими своего места в непростом настоящем. В центре повествования «средний француз» — галл с примесью арабской крови, роялист и республиканец одновременно, католик, но частично и мусульманин, в чьем национальном характере индивидуализм соседствует с остроумием, а рационализм уравновешивается легкомыслием.

Имя В. П. Смирнова хорошо известно историкам Франции и других стран благодаря его участию в международных конгрессах, симпозиумах, переводам его работ (23 из них опубликованы во Франции, Германии, Румынии, КНР), контактам, завязавшимся во время научных командировок. В. П. Смирнов и его коллега по кафедре А. В. Адо сыграли большую роль в организации обмена студентами и приглашения французских профессоров для чтения лекций и ведения семинаров на историческом факультете МГУ.

Много лет читал общие и специальные курсы на историческом и филологическом факультетах, факультете журналистики, в ИСАА и Институте повышения квалификации МГУ. На основе своих лекционных материалов Владислав Павлович написал несколько учебников и учебных пособий. В 1979 г. вышла «Новейшая история Франции. 1918—1975», в 2001 г. — «Франция в XX веке». Несмотря на учебный характер, эти книги по существу представляют собой научные исследования важнейших проблем французской истории XX столетия. В центре внимания автора — развитие французского общества от традиционного к современному, постиндустриальному. В. П. Смирнов излагает историю Третьей, Четвертой и Пятой республик, подробно останавливаясь на исторических традициях Франции, внутренней и внешней политике, парламентских и президентских выборах, политических партиях, профсоюзном движении, колониальном вопросе, двух мировых войнах, социальной истории, экономическом развитии, проблемах идеологии и культуры.

В. П. Смирнов — неизменный соавтор всех университетских учебников по новейшей истории стран Запада и США, выходивших с середины 1970-х годов. Его перу принадлежат главы по истории Франции, Второй мировой войне и французской историографии.

Вместе в другими преподавателями исторического факультета МГУ он неоднократно принимал участие в подготовке школьных учебников. Книга «Всеобщая история. Мир в XX — начале XXI века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Профильный уровень», написанная им в соавторстве с О. С. Сороко-Цюпой и А. И. Строгановым (1996 г.), к настоящему времени выдержала более 12 изданий. Не менее популярными стали и другие учебники: «Новейшая история» (в соавторстве с О. Н. Докучаевой и Л. С. Белоусовым) — 2008 г., «История. Новейшее время. ХХ — начало XXI века. 9 класс» (в соавторстве с Л. С. Белоусовым) — 2014 г.

Заметный вклад В. П. Смирнов внес и в изучение отечественными историками французской историографии. Этим вопросам посвящены его отдельные статьи, рецензии, главы в учебниках и доклады на российских и международных конференциях. Отчасти историографической можно считать монографию В. П. Смирнова (в соавторстве с В. С. Поскониным) «Традиции Великой французской революции в идейно-политической жизни Франции. 1789—1989», опубликованную в 1991 г. В ней рассматриваются формирование и трансформация революционных традиций и коллективных представлений о Французской революции конца XVIII в. на протяжении 200 лет. В центре исследования — судьба главных идей революции: политическая борьба, исторические изыскания по Французской революции и преподавание истории этой революции в школе.

Участие в научных и редакционных советах 
Член редколлегии «Французского ежегодника» (1979—1989), член Диссертационного совета Д 501.002.12 при МГУ имени М. В. Ломоносова, член Специализированных советов в Институте мировой экономики и международных отношений РАН (1991—2001) и Институте проблем рабочего движения и сравнительной политологии (1992—2000), член Экспертного совета по истории, археологии и этнографии РГНФ (1992—2001), член Совета Института Ф.Миттерана (Париж, 1996).

Избранные труды

Примечания

Литература 
 В. П. Смирнову — 75 лет // Новая и новейшая история. 2004. № 6.

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

франковеды
Историки СССР
Историки России
Авторы учебников истории
Заслуженные профессора МГУ
Лауреаты Ломоносовской премии МГУ
Мемуаристы России